

Помислище — агромістечко Мінського району Мінської області
 Помислище — вузлова залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці на лінії Мінськ — Барановичі-Поліські